Nahr al-Kalb, een rivier in Libanon
Dog River (Alabama), een rivier in de Amerikaanse staat Alabama
Dog River (Georgia), een rivier in de Amerikaanse staat Georgia
Dog River (Oregon), een rivier in de Amerikaanse staat Oregon
Dog River (Ontario), een rivier in Ontario, Canada
Dog River (fictieve plaats), een plaats in de Canadese televisieserie Corner Gas